Шервашидзе (Чачба) — грузино-абхазская княжеская фамилия.

Известные носители

Правители Абхазского княжества 
 Дотагод (Отаго) (ок. 1124—1148)
 Дардын (Дар-ад-дин) (ок. 1238—1257)
 Рабиа (ок. 1451—1465)
 Кара-бей (ок. 1580—1630)
 Путо (Путу) (ок. 1580—1620)
 Сустар (Георгий I) (ок. 1650—1665)

Другие 
 Чачба из Абжуа

Шервашидзе 
 Шервашидзе, Александр Константинович (1867—1968) — князь, абхазский художник и искусствовед.
 Шервашидзе, Александра Георгиевна (урождённая княжна Дадиани; 1822—1864) — третья супруга князя Абхазии М. Г. Шервашидзе, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины малого креста.
 Шервашидзе, Аслан-бей — абхазский князь с 1808 по 1810 год.
 Шервашидзе, Варлам Александрович (1888—1957) — грузинский врач и политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Шервашидзе, Вера Вахтанговна (1953—2021) — российский литературовед.
 
 Шервашидзе, Дмитрий Алексеевич (1919—1944) — командир подпольной антифашистской организации «Юный мститель» в станице Лабинской, затем — командир роты советских солдат в звании лейтенанта.
 Евфимий (Шервашидзе) (1746—1822) — грузинский митрополит, святой Грузинской православной церкви.
 Шервашидзе, Кадыр Туфан-беги (1887—1919) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Шервашидзе, Келеш Ахмат-бей (1747—1808) — абхазский князь с 1780 по 1808 год.
 Шервашидзе, Константин Георгиевич (1812—1883) — князь, участник заговора грузинского дворянства 1832 года.
 Шервашидзе, Лео Алексеевич (1910—2003) — искусствовед.
 Шервашидзе, Манучар Прокофьевич (1930—2022) — советский и грузинский актёр, народный артист Грузинской ССР (1982).
 
 Шервашидзе, Никита Георгиевич (1941—2008) — болгарский политик.
 Шервашидзе, Прокофий Леванович (1840—1915) — генерал-майор в отставке, депутат Государственной думы.
 Шервашидзе, Сафарбей Келешбеевич (ум. 1821) — абхазский князь с 1810 по 1821 год.